Mats Julian Hummels (Bergisch Gladbach, 1988. december 16. –) világbajnok német labdarúgó, jelenleg a Borussia Dortmund hátvédje és a német válogatott tagja.

Klub karrierje 
A FC Bayern München ifjúsági akadémiáján nevelkedett, majd 2006. december 19-én profi szerződést kötött a klubbal, 2010-ig. 2007. május 19-én az 1. FSV Mainz 05 ellen 5-2-re megnyert találkozón debütált. A felnőtt csapat színeiben ez az egy bajnokin szerepelt.

2008 januárjában csatlakozott a Borussia Dortmund-hoz, először kölcsönben, majd 2009-től végleg a klub játékosa lett. Az első szezonjában hamar beverekedte magát a kezdőbe. Új riválist is kapott, Neven Subotić személyében.

A 2011-2012-es szezonban Subotić-cal remek párost alkottak. Az egyik legjobb védőnek tartják Németországban és Európában. 2016. május 10-én a bejelentette, hogy hét év után elhagyja a Dortmundot és visszatér nevelőegyütteséhez, a FC Bayern Münchenhez. 2019. június 19-én hivatalossá vált, hogy a korábbi klubja a Borussia Dortmund visszavásárolta.

Válogatott 

A 2009-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon kezdetben kevés lehetőséget kapott, majd a döntőben az Angol válogatott ellen 4-0-ra megnyert mérkőzéssel a tornát is megnyerték. 2010. május 13-án debütált a Máltai labdarúgó-válogatott elleni barátságos mérkőzésen, a 46. percben lépett pályára Serdar Tasci helyére. A mérkőzést 3-0-ra nyerték meg. Joachim Löw a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra utazó 23 fős német keretbe nevezte.

Sikerei, díjai

Klub 
Borussia Dortmund
Bundesliga: 2010–11, 2011–12
Német kupa: 2011–12, 2020–21
Német szuperkupa: 2013, 2014, 2019

Bayern München
Bundesliga: 2016–17, 2017–18, 2018–19
Német szuperkupa: 2016, 2017, 2018
Német kupagyőztes: 2018–19

Válogatott 
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság
 Aranyérem: 2009
Labdarúgó-Európa-bajnokság
 Bronzérem: 2012, 2016
 2014-es labdarúgó-világbajnokság
 Aranyérem: 2014

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb frissítve: 2020. október 31-én.

A válogatottban
Legutóbb frissítve: 2018. november 19-én.

Góljai a válogatottban

Külső hivatkozások

Jegyzetek

Források

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az FC Bayern München II labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Élő személyek